Brňák může být:

příjmení osob

 Jozef Brňák (* 1955) – bývalý slovenský fotbalista, záložník
 Peter Brňák (* 1959) – slovenský politik a soudce Ústavního soudu SR
 Tomáš Brňák (* 1987) – slovenský hokejový obránce

ostatní
 obecný a expresivní výraz pro obyvatele Brna – Brňana